Mara Scherzinger (* 1989), attrice tedesca
 Nicole Scherzinger (* 1978), ballerina, cantante e attrice statunitense
 Wolfgang Scherzinger (* 1944), zoologo, etologo ed ecologista austriaco